Change the World – singolo di Eric Clapton del 1996
 Change the World – singolo dei Bone Thugs-n-Harmony del 2000
 Change the World – singolo dei V6 del 2000
 Change the World – singolo dei P.O.D. del 2004
 Change the World - EP di Ringo Starr del 2021